Viforâta se poate referi la:
Localități din România
Viforâta, Buzău 
Viforâta, Dâmbovița